El Torneig de Chennai 2012, també és conegut com a Aircel Chennai Open 2012, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 de gener del 2012 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

El tennista serbi Janko Tipsarević va disputar ambdues finals d'aquesta edició però només es va poder imposar en la de dobles. El tennista local Leander Paes va guanyar el torneig de dobles per sisena ocasió.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012